Yasuhiro Hato (Minamiawaji, 4 de maio de 1976) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como atacante.

Carreira

Yokohama Flügels 
Yasuhiro Hato se profissionalizou no então, Yokohama Flügels em 1995. Com a Era J-League continuou no clube agora com o nome Yokohama F. Marinos, no Marinos atuou até 2004.

Seleção 
Yasuhiro Hato integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa das Confederações de 2001.

Titulos 
 Yokohama F. Marinos
J.League: 2003 2004

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2001